Engelstad kan avse

Personer

 Carl Fredrik Engelstad (1915–1996), norsk teaterchef och författare
 Helen Engelstad (1908–1989), norsk konsthistoriker och pedagog
 Jess Julius Engelstad (1822–1896), norsk militär och järnvägsman
 Kai Arne Engelstad (född 1954), norsk skridskoåkare
 Malthe Engelsted (1852–1930), dansk målare
 Oscar Engelstad (1882–1972), norsk gymnast
 Sophus Engelsted (1823–1914), dansk läkare

Geografi
 Mount Engelstad, Antarktis

Danska efternamn
Norska efternamn
Efternamnsförgreningssidor